Hano, oggi Capovalle – comune italiano
 Hanö – isola della Svezia